Islámský emirát Afghánistán může označovat:

 Islámský emirát Afghánistán (1996–2001)
 Islámský emirát Afghánistán (2021–současnost)

Související články 
 Tálibán
 Afghánistán